Эмерих Петрович Микулец (; 12 марта 1936, Буштына, Чехословакия — 22 июня 2000, Ивано-Франковск, Украина), настоящее имя Эмиль Микулец () — советский футболист, вратарь.

Карьера 
Микулец — воспитанник клуба «Спартак» (Станислав). За основную команду он дебютировал в 1953 году и провёл в команде 2 сезона. В 1955 году он уехал в Москву, присоединившись к местному «Спартаку». В московской команде Микулец провёл 2 сезона, проведя 13 матчей в чемпионате и 3 матча в кубке СССР, пропустив, в общей сложности, 14 голов. Также Микулец сыграл 8 матчей за дублирующий состав команды, пропустив 4 раза.

В 1957 году Микулец перешёл в минский «Спартак». Там он провёл 1 сезон, сыграв 14 матчей в чемпионате и кубке страны, после чего вернулся в московский «Спартак», за который сыграл лишь 5 матчей за основу и 17 матчей за дубль «красно-белых». После этого он вернулся в станиславский «Спартак», где выступал до конца карьеры во второй лиге чемпионата СССР.

С 1997 года и до конца своей жизни Микулец работал тренером в ДЮСШ «Спартак» в Ивано-Франковске.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Футбольные вратари-бомбардиры